Международные линии — это перевозки между Республикой Беларусь и другими государствами.

История 
С 2011 года была введена новая классификация пассажирских перевозок, в том числе и Международные линий .В 2014 году согласно контракту, заключенному Белорусской железной дорогой с компанией «PESA Bydgoszcz SA», на БЖД были поставлены 3 трехвагонных дизель-поезда ДП3. С 1 мая 2014 года трехвагонные дизель-поезда ДП3 начал курсировать по маршруту Минск—Вильнюс.

Маршруты 
Отправляются из Беларуси

 Барановичи-Полесские — Саратов 1 Пасс
 Барановичи-Полесские — Караганды Пасс
 Брест-Центральный — Новосибирск-Главный
 Брест-Центральный — Москва Белорусская
 Брест-Центральный — Санкт-Петербург
 Брест-Центральный — Прага Гл.
 Брест-Центральный — Тересполь
 Брест-Центральный — Варшава Заходня
 Витебск (станция)— Караганды Пасс
 Гомель (станция) — Сновск
 Гомель (станция) — Новозыбков
 Гомель (станция) — Санкт-Петербург
 Гомель (станция) — Москва Белорусская
 Гомель (станция) — Ветка
 Гродно (станция) — Москва Белорусская
 Гродно (станция) — Санкт-Петербург
 Гродно (станция) — Краков Гл
 Минск-Пассажирский — Вильнюс
 Минск-Пассажирский — Одесса
 Минск-Пассажирский — Мурманск
 Минск-Пассажирский — Запорожье 1
 Минск-Пассажирский — Адлер
 Минск-Пассажирский — Анапа
 Минск-Пассажирский — Минеральные Воды
 Минск-Пассажирский — Киев-Пассажирский
 Минск-Пассажирский — Рига-Пасажиеру
 Минск-Пассажирский — Москва Белорусская
 Минск-Пассажирский — Казань Пасс
 Минск-Пассажирский — Санкт-Петербург
 Минск-Пассажирский — Архангельск Город
 Минск-Пассажирский — Новосибирск-Главный
 Могилёв I — Львов
 Могилёв I — Трускавец (только летом работает)
 Полоцк (станция) — Москва Белорусская

Проследуют через Беларусь

Отправляются из России 

Отправляются из Украины 

Отправляются с Прибалтики (, , )

Подвижной состав 
 дизель-поезда 730M
 тепловоз с электропередачей, пассажирский- ТЭП70бс + вагоны(СПАЛЬНЫЙ ВАГОН «СВ» (ДВУХМЕСТНОЕ КУПЕ) — 18 МЕСТ;КУПИРОВАННЫЙ ВАГОН «К» (ЧЕТЫРЕХМЕСТНОЕ КУПЕ) — 36 МЕСТ)
 ДР1Б-500
 М62 (тепловоз) + вагоны(СПАЛЬНЫЙ ВАГОН «СВ» (ДВУХМЕСТНОЕ КУПЕ) — 18 МЕСТ;КУПИРОВАННЫЙ ВАГОН «К» (ЧЕТЫРЕХМЕСТНОЕ КУПЕ) — 36 МЕСТ)
 и др. подвижной состав

Белорусская железная дорога